Die dänische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell Formel 4 Danmark powered by Renault 2017) war die erste Saison der dänischen Formel-4-Meisterschaft. Die Rennserie wurde nicht nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen, da die Rennserie nicht FIA-zertifiziert war. Neben der Formel 4 traten noch Formel-5-Autos gemeinsam bei den Rennen an. Es gab 21 Rennen, die Meisterschaft begann am 22. April und endete am 1. Oktober in Silkeborg. Daniel Lundgaard gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Formel-4-Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden zu je drei Rennen auf drei Strecken, alle Rennen fanden in Dänemark statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens der jeweiligen Klassen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Die beiden Formel-Klassen verfügten über ein separates Endklassement.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der dänischen Formel-4-Meisterschaft

2017
Motorsportsaison 2017